Pedro Henriquez oder Pedro Henríquez ist der Name folgender Personen:

* Pedro Henriquez de Acevedo (1560–1610), spanischer Feldherr und Staatsmann
 Pedro Henríquez Ureña (1884–1946), Schriftsteller aus der Dominikanischen Republik